Auto GP 2011 var den andra säsongen av formelbilsmästerskapet Auto GP, och totalt den trettonde av det som tidigare hette Euroseries 3000. Serien följde med World Touring Car Championship på deras europeiska tävlingar, och ersätte därför FIA Formula Two Championship som WTCC:s supportklass. Auto GP skulle även ha kört en tävlingshelg på Bucharest Ring, då WTCC inte skulle vara med, men den ersattes senare av Autodromo Internazionale del Mugello. Hela säsongen direktsändes på Eurosport och Eurosport 2.

Säsongen startade på Autodromo Nazionale Monza den 14 maj och avslutades på Autodromo Internazionale del Mugello den 2 oktober. Mästaren, samt den bästa föraren under 21 år, vann ett test i GP2 Series. Man hade även stora prispengar. Den som samlade flest poäng under en tävlingshelg fick 60 000 euro, den som samlade näst flest fick 25 000 och den som samlade tredje flest fick 15 000. Mästare blev italienaren Kevin Ceccon, och eftersom han bara var 18 år, vann han båda klasserna. Teammästerskapet vanns av franska DAMS.

Tävlingskalender

Team och förare

Slutställningar

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Under 21 Trophy

Källor

Säsonger 

Auto GP-säsonger
Motorsportevenemang 2011